Iacob al II-lea se poate referi la:
 Iacob al II-lea de Aragon (1267–1327), rege al Siciliei
 Iacob al II-lea al Scoției (1430–1460), Duce de Rothesay
 Iacob al II-lea al Angliei (1633–1701), Rege al Angliei, Irlandei și cunoscut drept Iacob al VII-lea al Scoției